Termin NSW ima više značenja.
 Novi Južni Vels, savezna država Australije
 Njuman–Šanks–Vlijamsov prost broj, tip prostog broja